Особая папка:

 Особая папка — тип документа в СССР высшей секретности.
 Особая папка — телесериал документальных фильмов Леонида Млечина.